Torben Pedersen er navnet på flere personer:
 Torben Mark Pedersen (1937-2000) – dansk embedsmand og rigsombudsmand i Grønland
 Torben "Træsko" Pedersen (født 1948) – dansk teltholder på Dyrehavsbakken
 Torben Möger Pedersen (født 1955) – dansk erhvervsleder
 Torben Mark Pedersen (født 1960) – dansk økonom